Die Cathay Pacific Gale Well Hong Kong Squash Open 2009 fanden vom 14. bis 18. Oktober 2009 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie der Super Series. Es war mit 145.000 US-Dollar dotiert. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 60. Das Preisgeld betrug 74.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Amr Shabana, der von 2006 bis 2008 das Turnier dreimal in Folge gewann. Auch in diesem Jahr gewann Shabana die Konkurrenz, als er zum dritten Mal in Folge nach 2007 und 2008 im Endspiel Grégory Gaultier bezwang. Dabei profitierte er von der verletzungsbedingten Aufgabe Gaultiers beim Stand von 11:9, 9:11, 11:3 und 5:2 für Shabana. Nicol David sicherte sich zum vierten Mal in Folge den Titelgewinn bei den Damen. Sie besiegte im Finale Omneya Abdel Kawy mit 11:4, 11:7 und 11:7 und gewann so ihren 41. Karrieretitel.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die besten 16 Spieler wurden jeweils gesetzt. Per Wildcard erhielten Dick Lau und Joey Chan einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2009/10
WSA World Tour 2009/10
2009